

Toponymes

Colombie 
 Sora, localité en Colombie.

Espagne 
 Sora, commune espagnole de la province de Barcelone.

Inde 
 Sora (parfois écrit Saura), tribu indienne de l'état d'Orissa.

Italie 
 Sora, ville de la province de Frosinone dans le Latium en Italie.
 Elle fut capitale du Duché de Sora du  au

Panama 
  un corregimiento de la province de Panama Ouest

Sciences humaines 
 Sora, peuple de l'Inde.
 Le Sora, langue austroasiatique parlée en Inde.

Nom 

Sora, prénom épicène au Japon, féminin en Corée et en Amérique du Nord.

Patronyme 

 Manuela de los Herreros Sorà (1845-1911), écrivaine espagnole.
 Mario Di Sora, président de l'Union Astrophile Italienne.

Prénom 
 Kang So-ra (1990-), actrice sud-coréenne.

Personnages de fiction 
 Sora, personnage principal de la série de jeux vidéo Kingdom Hearts.
 Sora, personnage du manga Naruto.
 Sora, personnage du manga No Game No Life.
 Sora, personnage de Lost Paradise.
 Sora Sosuke, personnage non jouable du jeu vidéo Yandere Simulator.
 Sora, personnage du manga My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!.

Société 
 Sora, société japonaise de développement de jeux vidéo.

Autres 
 En japonais, sora est une prononciation kun'yomi du kanji 空 (qui peut signifier « ciel » ou « vide »).
 Sôra, chanteuse française